Donja Lomnica je lahko:
 Donja Lomnica, Hrvaška
 Donja Lomnica, Srbija